Ari Koivunen – cantante finlandese
 Brita Koivunen – cantante finlandese
 Karo Koivunen – hockeista su ghiaccio finlandese